Karl Nessler ist der Name folgender Personen:

* Karl Ludwig Nessler (1872–1951), deutscher Friseur und Erfinder
 Karl Wilhelm Nessler (1830–1904), deutscher Pfarrer und Politiker (DFP), MdR